Коста дел Сол има више значења:

 Коста дел Сол
 Коста дел Сол (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Коста дел Сол (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику